Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute du  au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New York
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
New York
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en mars 1971